Hair – musical rockowy z 1968 roku
 Hair – ekranizacja musicalu z 1979 w reżyserii Miloša Formana
Hair – singel piosenkarki Lady Gagi
 Hair – singel zespołu Little Mix i rapera Seana Paula

Zobacz też 
 Hair metal
 Hair of the Dog – płyta grupy Nazareth